Это список знаменосцев, которые представляли Палау на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Палау на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Палау